Siler lancifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Siler lancifolium ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lancifolium